Il singolare maschile del Canada Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma Novak Đoković lo ha battuto in finale 7–6 (7–2), 2–6, 7–6 (7–2).

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (semifinali)
  Novak Đoković (campione)
  Nikolaj Davydenko  (quarti)
  Andy Roddick (quarti)
  Fernando González (secondo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)

  James Blake (secondo turno, Ritirato per infortunio)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Ivan Ljubičić (primo turno)
  Tommy Haas (terzo turno)
  Andy Murray (secondo turno)
  Michail Južnyj (terzo turno)
  Guillermo Cañas (primo turno)
  David Ferrer (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2007
ATP Tour 2007